Astropecten regularis är en sjöstjärneart som beskrevs av Gray 1840. Astropecten regularis ingår i släktet Astropecten och familjen kamsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kamsjöstjärnor
regularis